Seznam guvernerjev Illionisa.

Illinois